Gymnocalycium hossei — кактус из рода Гимнокалициум.

Описание 
Стебель от плоскошаровидного до вытянутого, коричнево-зелёный. Рёбер 13. Бугорки ярко выражены.

Колючек 7, до 1,5 см длиной. Они шиловидные, растопыренные и загнутые вниз, сначала коричневые, затем становятся серыми с тёмными концами.

Цветки на короткой трубке, блестящие, розовые.

Распространение 
Встречается в Аргентине.

Литература 
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 160. — ISBN 5-306-00172-6

Кактусовые
Флора Южной Америки
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей